

Biografia

Origini 
Udalrico I di Scheyern era figlio di Eccardo I di Scheyern e Richgard della stirpe di Weimar-Orlamünde, e fratello di Ottone V di Scheyern e Eccardo II di Scheyern.

Atti 
Intorno al 1120, donò i suoi possedimenti di Inchenhofen e Adlungistorf alla diocesi di Frisinga

Dal 1123 alla sua morte fu Schutzvogt di Frisinga e Weihenstephan. Né la moglie né i figli sono sopravvissuti.

Bibliografia 

 Friedrich Hector von Hundt: Kloster Scheyern, seine ältesten Aufzeichnungen und Besitzungen. Ein Beitrag zur Geschichte des Hauses Scheyer-Wittelsbach. In: Abhandlungen des historischen Klasse der königlich bayerischen Akademie der Wissenschaften. Bd. 9, München, 1866, S. 342
 Grafiken Stammbaum der Grafen von Scheyern-Wittelsbach-Dachau-Valley aus Vorlesung Prof. Schmid: Bayern im Spätmittelalter WS 1996/97.

Note 

Casato di Wittelsbach